Puchar Beskidów 2018 – 30. edycja Pucharu Beskidów, która odbyła się w dniach 17–19 sierpnia w Polsce oraz w Czechach w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego.

Obrońcą tytułu był Klemens Murańka.

Końcowa klasyfikacja generalna turnieju zostanie stworzona na podstawie zsumowania uzyskanych not zawodników zdobytych w trzech zaplanowanych konkursach.

Pierwszy konkurs w Szczyrku wygrał reprezentant Austrii Philipp Aschenwald z przewagą ponad sześciu punktów nad drugim miejscem, które zajął Rosjanin Ilmir Chazietdinow. Na trzecim miejscu podium uplasował się reprezentant Czech Lukáš Hlava. Czwarte miejsce zajął najlepszy z reprezentantów Polski Przemysław Kantyka, który do trzeciej lokaty stracił niespełna cztery punkty. W drugiej serii zawodów za nieprzepisowy strój zostali zdyskwalifikowani Słoweniec Jaka Hvala oraz Niemiec Max Goller, a w pierwszej serii z tego samego powodu Francuz Jonathan Learoyd i Kacper Juroszek, którzy nie zdobyli żadnego punktu do klasyfikacji turnieju. Konkurs rozegrany został z ósmej oraz z siódmej belki startowej.

Drugi konkurs, który został rozegrany w Wiśle ponownie wygrał Austriak Philipp Aschenwald tym razem z podwojoną przewagą nad drugim miejscem względem pierwszego konkursu, a zajął je reprezentant Polski Aleksander Zniszczoł. Trzecie miejsce z nieco ponad punktem straty do miejsca wyżej zajął Słoweniec Žak Mogel. W pierwszej serii za nieprzepisowe stroje zdyskwalifikowani zostali Jan Bombek ze Słowenii, Henri Kavilo z Finlandii oraz Nigel Lauchlan z Kanady. Zawody rozegrane zostały z belek dziewiętnastej oraz dwudziestej.

Trzeci, a zarazem ostatni konkurs turnieju wygrał reprezentant Czech Lukáš Hlava z przewagą ponad trzech punktów nad drugim miejscem, które zajął Austriak Florian Altenburger. Podium konkursu uzupełnił zwycięzca dwóch poprzednich zawodów Philipp Aschenwald. Najlepszym sklasyfikowanym reprezentantem Polski był czternasty Aleksander Znisczoł, który zajął je ex aequo ze Słoweńcem Jaką Hvalą. W serii finałowej Oscar Westerheim nie ustał swojego skoku i zajął ostatnią trzydziestą lokatę. Tomasz Pilch oraz Petr Vaverka zostali zdyskwalifikowani za nieprzepisowy strój. Zawody odbyły się z czternastej oraz z szesnastej platformy startowej.

Cały turniej wygrał reprezentant Austrii Philipp Aschenwald, który w rozgrywanych konkursach był kolejno dwukrotnie pierwszy oraz trzeci. Drugie miejsce zajął reprezentant Czech Lukáš Hlava, który dwukrotnie stawał na podium zawodów, konkretniej na najniższym i na najwyższym jego stopniu. Trzecie miejsce w turnieju zajął Žak Mogel ze Słowenii, który to najlepszy swój występ zaliczył w Wiśle, gdzie był trzeci. Najlepszy wśród polskich skoczków był uplasowany tuż za podium, bo na czwartej pozycji Aleksander Zniszczoł.

Skocznie

Program zawodów

Jury

Wyniki

Szczyrk – 17 sierpnia 2018

Wisła – 18 sierpnia 2018

Frenštát – 19 sierpnia 2018

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
Sezon 2018/2019 w skokach narciarskich
2018 w polskim sporcie
2018 w Czechach
Skoki narciarskie w Czechach